Valencia del Mombuey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencia del Mombuey (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valencia del Mombuey (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar